Хрудим:

 Хрудим — город на западе Пардубицкого края Чешской Республики.
 Хрудим — один из 4 районов Пардубицкого края Чешской Республики.
 «Хрудим» — чешский футбольный клуб из одноимённого города.